Krušnica (rijeka), pritoka Une
 krušnica, u značenju uređaja u kućanstvu, peći – krušna peć,
 krušnica, u značenju biljke i njezinih plodova – kruhovac.